La saison 2012-2013 de l'USM Alger est la  du club en première division algérienne. En compétition pour la Ligue 1, la Coupe d'Algérie, la Coupe de la confédération et la Coupe de l'UAFA, l'USMA tente de remporter son premier titre depuis 2005. Cette saison marque le retour de l'équipe sur le plan international, 3 ans après la dernière participation en Ligue des champions arabes.

Joueurs et encadrement technique

Encadrement technique 
L'Argentin Miguel Angel Gamondi est nommé entraîneur de l'équipe le 20 juin 2012. Il remplace Meziane Ighil, promu directeur sportif.

Effectif professionnel 
|-
!colspan=7 style="background:#F9F9F9" align=center| Gardiens
|-

|-
!colspan=7 style="background:#F9F9F9" align=center| Défenseurs
|-

|-
!colspan=7 style="background:#F9F9F9" align=center| Milieux de terrain
|-

|-
!colspan=7 style="background:#F9F9F9" align=center| Attaquants
|-

Transferts

Transferts estivaux

Transferts hivernaux

Avant-saison

Préparation d'avant-saison

Compétitions

Championnat d'Algérie 

(*) : Matchs ayant été reportés ou avancés.

Journées 1 à 15

Journées 16 à 30 

|score mi-temps= – 
| équipe 1 = 
| équipe 2 = 
| buts 1 = 
| buts 2 = 
|stade        = , 
|affluence    = 
|arbitre      = 
|rapport      = [ Rapport]
}}

|score mi-temps= – 
| équipe 1 = 
| équipe 2 = 
| buts 1 = 
| buts 2 = 
|stade        = , 
|affluence    = 
|arbitre      = 
|rapport      = [ Rapport]
}}

|score mi-temps= – 
| équipe 1 = 
| équipe 2 = 
| buts 1 = 
| buts 2 = 
|stade        = , 
|affluence    = 
|arbitre      = 
|rapport      = [ Rapport]
}}

|score mi-temps= – 
| équipe 1 = 
| équipe 2 = 
| buts 1 = 
| buts 2 = 
|stade        = , 
|affluence    = 
|arbitre      = 
|rapport      = [ Rapport]
}}

|score mi-temps= – 
| équipe 1 = 
| équipe 2 = 
| buts 1 = 
| buts 2 = 
|stade        = , 
|affluence    = 
|arbitre      = 
|rapport      = [ Rapport]
}}

|score mi-temps= – 
| équipe 1 = 
| équipe 2 = 
| buts 1 = 
| buts 2 = 
|stade        = , 
|affluence    = 
|arbitre      = 
|rapport      = [ Rapport]
}}

|score mi-temps= – 
| équipe 1 = 
| équipe 2 = 
| buts 1 = 
| buts 2 = 
|stade        = , 
|affluence    = 
|arbitre      = 
|rapport      = [ Rapport]
}}

|score mi-temps= – 
| équipe 1 = 
| équipe 2 = 
| buts 1 = 
| buts 2 = 
|stade        = , 
|affluence    = 
|arbitre      = 
|rapport      = [ Rapport]
}}

|score mi-temps= – 
| équipe 1 = 
| équipe 2 = 
| buts 1 = 
| buts 2 = 
|stade        = , 
|affluence    = 
|arbitre      = 
|rapport      = [ Rapport]
}}

|score mi-temps= – 
| équipe 1 = 
| équipe 2 = 
| buts 1 = 
| buts 2 = 
|stade        = , 
|affluence    = 
|arbitre      = 
|rapport      = [ Rapport]
}}

Classement

Évolution du classement et des résultats

Coupe d'Algérie

Coupe de la confédération

Coupe de l'UAFA 

Invité par le sponsor de la compétition World Sport Group, le club participe à la Coupe arabe des clubs 2012-2013.
Au premier tour, l'USMA est opposée au club mauritanien du FC Tevragh Zeïna. À l'aller, les Algérois s'imposent 2-0 à Nouakchott. Au retour, l'USMA gagne 2-1 à Alger et valide son billet pour les quarts de finale.

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles 
(Mis à jour le )

Statistiques des buteurs 

 Total des buts dans le jeu, hors c-s-c.

Notes et références

Notes

Références 

2012-2013
Alger, USM